Lors de l’insurrection polonaise de  et de la guerre qui suivit, l’armée polonaise et l’armée impériale russe se sont rencontrées deux fois à Waver:
 première bataille de Wawer (19 février), bataille non décisive entre Russes et Polonais  
 seconde bataille de Wawer (31 mars), victoire polonaise